Nanine, ou le Préjugé vaincu est une comédie de Voltaire écrite en 1743.

Résumé

Analyse

Réactions à la pièce 
Elle fut représentée pour la première fois au mois de juillet 1748.

Notes et références

Bibliographie

Liens externes 
 

Pièce de théâtre française
Pièce de théâtre de Voltaire
Pièce de théâtre du XVIIIe siècle
Comédie (théâtre)